Васильев, Михаил:
 
 Васильев, Михаил Алексеевич (1862 — после 1916) — городской голова Камышлова, депутат III Государственной думы.
 Васильев, Михаил Анатольевич (род. 1961) — советский гандболист.
 Васильев, Михаил Андреевич (род. 1952) — российский физик.
 Васильев, Михаил Аркадиевич (род. 1950) — российский политик.
 
 Васильев, Михаил Витальевич (1923—2011) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, начальник Горьковской железной дороги.
 
 Васильев, Михаил Григорьевич (род. 1946) — советский и российский учёный в области создания приборов квантовой электроники.
 Васильев, Михаил Дмитриевич, он же Васильев 3-й (1850—1897) — русский оперный певец, драматический тенор, солист Мариинского театра.
 
 Васильев, Михаил Калинович (1863—1912) — инженер-исследователь, этнограф.
 
 
 
 
 Васильев, Михаил Саватьевич (род. 1928) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Васильев, Михаил Фёдорович (1891—1954) — генерал-лейтенант.
 Васильев, Михаил  — израильский хоккеист.
  Примечания